, un village de Grevená, en Macédoine-Occidentale.
 Sarakína, un village du dème de Kándanos-Sélino, en Crète.
 , un village de Messini, dans le Péloponnèse.